Saara ist der Name folgender Orte:

 Saara (bei Gera), Gemeinde im Landkreis Greiz, Thüringen
 Saara (Nobitz), Ortsteil der Gemeinde Nobitz im Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Saara (1996–2012), ehemalige Gemeinde im Landkreis Altenburger Land, Thüringen, deren zentraler Ort der heutige Ortsteil Saara war
 und der historische deutsche Name von Saarde in Estland

Saara ist außerdem:

 der Künstlername von Sara Forsberg, einer finnischen Popsängerin
 die finnische Version des Vornamens Sara, siehe Sara (Name)
 Saara (Gattung), eine Gattung der Agamen
 Saara (Automarke), ehemalige brasilianische Automarke

Siehe auch:
 Sara
 Zara
 Zahra